Krusin ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Krusin (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien
 Krusin (Lisewo), Dorf der Gmina Lisewo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern